Schweinfurt puede referirse a:

 Schweinfurt (Alemania), ciudad alemana en la Baviera noroccidental.
 Schweinfurt (distrito), distrito administrativo (Landkreis) que incluye a la ciudad de Schweinfurt así como a la región adyacente.